Сент-Маргери́т-де-Вьет () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Сен-Пьер-сюр-Див. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14616.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 394 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 237 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 179 были экономически активными, 58 — неактивными (показатель активности — 75,5 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 179 активных жителей работали 155 человек (90 мужчин и 65 женщин), безработных было 24 (9 мужчин и 15 женщин). Среди 58 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сент-Маргерит-де-Вьет 

Коммуны департамента Кальвадос